Александр Яковлевич Першин (1874—1919) — революционер, большевик, участник борьбы за установление Советской власти в Средней Азии.

Биография 
Родился в крестьянской семье, получил специальность рабочего-слесаря. В революционном движении с 1894 г, в 1903 г. вступил в РСДРП.

Вёл партийную работу в Уфе, Казалинске. В 1916 начинает работать в Ташкенте в Среднеазиатских железнодорожных мастерских. После февральской революции 1917 присоединился к большевикам, член исполкома Ташкентского совета. Делегат 1-го Всероссийского съезда Советов, был избран членом ВЦИК. В октябрьские дни 1917 член Ташкентского ВРК.

После победы Октябрьской революции — заместитель председателя исполкома Ташкентского совета. С марта 1918 г. комиссар продовольствия Туркестанского края и Туркестанской Советской республики. Один из организаторов Красной Гвардии и Красной Армии Туркестана.

Расстрелян во время Осиповского мятежа в составе 14 туркестанских комиссаров.

Источники 
 
 http://www.pandia.ru/181533/

Литература 
Революционеры — вожаки масс, Ташкент, 1967.

Персоналии:Ташкент
Большевики
Казнённые революционеры
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1919 году